Miejscowości w USA:
 Crete – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Crete – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Saline
Gminy w USA:
 Crete (ang. Crete Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will

Szczyty
 Crête des Gittes